Илья́ Елисе́ев: Елисеев, Илья Владимирович (род. 1965) — российский юрист, к. ю. н., заместитель председателя правления Газпромбанка.
 Елисеев, Илья Яковлевич (1905—1969) — советский учёный, инженер, лауреат Сталинской и Ленинской премий.